Domien Sleeckx, Belgisch schrijver, taalkundige, journalist en Vlaams activist
 Jef Sleeckx, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam